Bodträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,93 km²)
Bodträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (70,9 ha)
Bodträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (31,7 ha)
Bodträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (48,2 ha)
Bodträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,05 km²)
Bodträsket, Kalix kommun, sjö i Kalix kommun,  (1,07 km²)
Lill-Bodträsket, sjö i Luleå kommun,  (11 ha)
Nedre Bodträsket, sjö i Piteå kommun, 
Stor-Bodträsket, sjö i Luleå kommun,  (26,2 ha)
Övre Bodträsket, sjö i Piteå kommun,  (7,55 ha)

Se även
Bodträsk i Kalix kommun
Bodaträsket
Bodträsklomben
Bodträskfors

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn